Арте́менко — українське прізвище, походить від імені Артем.

Відомі носії

А 
 Артеменко Анатолій В'ячеславович (1984—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Артеменко Анатолій Павлович (1918-2019) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Артеменко Андрій Анатолійович (* 1994) — старший матрос Військово-Морських Сил Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Артеменко Андрій Вікторович (* 1969) — юрист, заступник генерального директора в ТОВ «Глобалбізнесгруп ГМБХ», в списку Радикальної партія Олега Ляшка.
 Артеменко Артур Миколайович ( 1963) — радянський та український військовик, генерал-майор. Кавалер Ордена Данила Галицького (2013).

В 
 Артеменко Василь Петрович — заслужений працівник транспорту України.
 Артеменко Василь Трохимович (1910, Кам'янець-Подільський — 2001, Бориспіль) — український графік, оформлювач, медальєр.
 Артеменко Володимир Микитович (1936–2008) — український актор, сценарист, кінорежисер.
 Артеменко Володимир Якович (1969–2022) — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Г 
 Артеменко Геннадій Володимирович (1948, Кривий Ріг) — гідрогеолог, доктор геологічних наук (1999).
 Артеменко Григорій Михайлович (1937) — український актор, режисер.
 Артеменко Григорій Петрович (* 1952) — майстер спорту по альпінізму, інструктор-методист першої категорії.

Д 
 Артеменко Данило Васильович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Є 
 Артеменко Євген Андрійович (1925) — кібернетик, доктор технічних наук (1970).

І 
 Артеменко Іван Іванович (1924–1989, Київ) — археолог, доктор історичних наук (1978).
 Артеменко Іван Тимофійович (1910—1997) — радянський офіцер, який зіграв роль у закінченні Другої Світової війни витребуванням та прийняттям капітуляції Квантунської армії.

К 
 Артеменко Костянтин Григорович (1925-2006) — український актор і режисер.

Л 
 Артеменко Людмила Михайлівна (1949, Ірпінь) — українська естрадна співачка.

М 
 Артеменко Максим Андрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Артеменко Марія Олексіївна (* 1991) — українська громадська діячка, фахівчиня зі зв'язків з громадськістю.
 Артеменко Микита — козак полкової сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649)
 Артеменко Микола:
 Артеменко Микола Михайлович (1926, Городище — 1991, Городище) — доктор економічних наук (1984).
 Артеменко Микола Павлович (1916) — український механік, доктор технічних наук (1978).
 Артеменко Михайло Васильович (1922—2003) — Герой Соціалістичної Праці.
 Артеменко Михайло Вікторович (1984—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Артеменко Михайло Юхимович (1956, Київ) — фахівець з електроніки, доктор технічних наук (1998).

Н 

 Артеменко Надія:
 Артеменко Надія Андріївна (1939) — українська акторка.
 Артеменко Надія Михайлівна (1964) — Березівський сільський голова Березівської сільської об'єднаної територіальної громади (з 16 грудня 2015 року) — першої громади в Сумській області, голова Глухівської районної державної адміністрації (2015 р.)
 Артеменко Наталія Михайлівна — директор товариства «М'ясокомбінат „Ятрань“» (м. Кропивницький), відзначена орденом княгині Ольги III ступеня.

О 
 Артеменко Олександр Миколайович (1922–1979) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Артеменко Олександр Миколайович — заступник директора ДСП «Північна Пуща» (Київська область), кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.

П 
 Артеменко Павло Данилович (1896—1950) — радянський воєначальник, генерал-майор, страчений.
 Артеменко Петро Іванович (1918–1942, Лубни) — український письменник.

Р 
 Артеменко Ростислав Юхимович (1928 — ?) — секретар Івано-Франківського обласного комітету КПУ, голова Івано-Франківського обласного об'єднання «Сільгосптехніка».

С 
 Артеменко Світлана Іванівна (1954, Воронеж) — український музикознавець.
 Артеменко Сергій Володимирович (*1976) — український футболіст, півзахисник.
 Артеменко Степан Єлизарович (1913–1977, Одеса) — двічі Герой Радянського Союзу (лютий і травень 1945).

Т 
 Артеменко Тамара Дмитрівна (1950, Чернівці) — українська акторка.

Ф 
 Артеменко Федір Петрович (1898—1922) — полковник Армії УНР.

Х 
 Артеменко Харлан — козак полкової сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649).

Ю 

 Артеменко Юрій:
 Артеменко Юрій Анатолійович (1963) — український журналіст, політик, громадський діяч.
 Артеменко Юрій Григорович (1938, Київ) — український ветлікар, доктор ветеринарних наук (1987).
 Артеменко Юрій Ілліч (1906–1948, Москва) — Герой Радянського Союзу (1943).

Подвійні прізвища 
 Артеменко-Максименко Ольга Миколаївна (* 1983) — сержантка Національної гвардії України, учасниця російсько-української війни.

Примітки 

Українські прізвища